L'école des femmes è un film incompiuto diretto da Max Ophüls, la cui produzione si è interrotta nel 1940.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Film incompiuti